Bianca hace referencia a varios artículos:

Personas
Bianca A. Santos
Bianca Alsina Moreira
Bianca Assis Barbosa Martins
Bianca Bai
Bianca Balti
Bianca Beauchamp
Bianca Bin
Bianca Botto
Bianca Cappello
Bianca Castanho
Bianca Comparato
Bianca Gascoigne
Bianca Hendrickse-Spendlove
Bianca Jagger
Bianca Kajlich
Bianca Lancia
Bianca Lawson
Bianca Maria Visconti
Bianca Marroquín
Bianca Pitzorno
Bianca Pleşca
Bianca Rinaldi
Bianca Ryan
Bianca Salgueiro
Bianca Schmidt
Bianca Shomburg
Bianca Trump
Bianca Walkden

Ficción
Bianca Castafiore
Bianca Jackson,  personaje ficticio de la serie de televisión británica EastEnders
Bianca Olivier, personaje de ficción
Bianca Scott

Ópera
Bianca e Falliero, ópera en dos actos con música de Gioachino Rossini 
Bianca e Fernando, ópera en dos actos con música de Vincenzo Bellini

Televisión
Bianca (telenovela), telenovela argentina
Bianca Vidal, telenovela mexicana

Además
Bianca (satélite)
Giuseppe Bianca, botánico y agrónomo italiano
Lupara bianca, homicidio de mafia 
Miss Bianca and the Bridesmaid, novela de Margery Sharp
Viva Bianca, actriz australiana

Nombres femeninos